Коринн () — по преданию, эпический поэт из Илиона, ещё до Гомера написавший Илиаду и воспевший войну Дардана с пафлагонцами, так что у него Гомер заимствовал сюжет и построение своих произведений.

Коринн называется учеником Паламеда и, по преданию, воспользовался изобретенной последним дорической азбукой.

Данные о Коринне содержатся в лексиконе Суды (κ 2091). Д. О. Торшилов включает «Коринна» в круг позднеантичных текстов о Троянской войне, обычно вымышленного авторства.

Примечания

Литература 
 Лексикон Рошера. Т. 2. Стб. 1381.
 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0104:entry=corinnus-bio-1&highlight=corinnus
 

Герои древнегреческих мифов
Троянская война
Мифические певцы и поэты